Sparkle – album muzyczny Arethy Franklin z 1976 roku wydany przez Atlantic Records.

Lista utworów

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Przypisy

Bibliografia 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 1976
Albumy Arethy Franklin
Albumy Atlantic Records